Het seizoen 1993/1994 in de Superligaen was de vierde editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie was opgedeeld in een najaars- en voorjaarsronde. De eerste ronde begon op 1 augustus en eindigde op 28 november 1993, waarna de kampioensronde begon (27 maart – 12 juni 1994). Onder leiding van de Zweedse trainer-coach Bo Johansson behaalde Silkeborg IF de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Najaar (eindstand)

Voorjaar (eindstand)

Landskampioenschap
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Silkeborg IF||14||8||2||4||23||15||+8||31 (13)
|- bgcolor=ccccff
| 2 || FC Kopenhagen||14||8||2||4||27||19||+8||29 (11)|- bgcolor=ccccff
| 3 || Brøndby IF||14||6||5||3||21||14||+7||27 (10)
|-
| 4 || Odense BK||14||5||5||4||17||16||+1||27 (12)|-
| 5 || Aalborg BK||14||4||6||4||18||19||–1||23 (9)
|-
| 6 || Lyngby BK||14||5||1||8||17||21||–4||21 (10)|- 
| 7 || Ikast fS||14||3||5||6||16||23||–7||20 (9)
|- 
| 8 || Aarhus GF||14||3||2||9||11||23||–12||16 (8)'|}

Promotie/degradatie

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

Silkeborg IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Silkeborg IF, die in het seizoen 1993/94 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Bo Johansson voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1993
Deens voetbalelftal in 1994
Deense voetbalbeker 1993/94

Competitievoetbal 1993/94
1994